Hays kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hays (Kansas)
Hays (Montana)
Hays (North Carolina)
Hays (Texas)